Kansas Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Kansas Township (Edgar County, Illinois)
 Kansas Township (Woodford County, Illinois)